Treadwell ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Treadwell (* 1946), US-amerikanischer Politiker
Daniel Treadwell (1791–1872), US-amerikanischer Erfinder, Geschäftsmann und Hochschullehrer
 Faye Treadwell (1926–2011), US-amerikanische Musikmanagerin 
 Frederick Pearson Treadwell (1857–1918), US-amerikanischer Chemiker
 George Treadwell (1919–1967), US-amerikanischer Jazzmusiker
 John Treadwell (1745–1823), US-amerikanischer Politiker (Connecticut)
 Laquon Treadwell (* 1995), US-amerikanischer Footballspieler
 Louise Treadwell (1896–1983), US-amerikanische Bühnenschauspielerin
 Mead Treadwell (* 1956), US-amerikanischer Politiker
 Nina Treadwell, US-amerikanische Musikwissenschaftlerin und Lautenistin
 Oscar Treadwell (1926–2006), US-amerikanischer Jazz-Radio-Journalist und Moderator
 Timothy Treadwell (1957–2003), US-amerikanischer Tierfilmer und Tierschützer
 William Dupré Treadwell (1885–1959), US-amerikanischer und Schweizer Chemiker

Sonstiges:
 Mount Treadwell, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Tredwell